Josep Joffre i Plas (Ribesaltes (el Rosselló) 1852París 1931), militar nord-català de la primera guerra mundial
 Jean Joffre (Ribesaltes 1872París 1944), actor de cinema i teatre
 Joffre David Guerrón Méndez (* 1985)
Cognoms catalans